Världscupen i snowboard 2010/2011 var en tävling som anordnas av FIS. Världscupen startade den 10 oktober 2010 i Landgraaf, Nederländerna och avslutades den 27 mars 2011 i Arosa, Schweiz.

Tävlingsprogram

Referenser 

Official FIS Snowboard Site

Snowboardsäsongen 2010/2011
Snowboard
Världscupen i snowboard